Contea di Wabash o Wabash County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Wabash (Illinois)
 Contea di Wabash (Indiana)